De Bruyn est un nom de famille néerlandophone qui renvoie à une personne aux cheveux bruns. C'est également un dérivé de l'anthroponyme germanique «  ».  C'est un patronyme courant aux Pays-Bas ( en 2007) et en Belgique flamande. 

Il existe plusieurs variantes :
 , De Bruine, 
 , De Bruijne, 
 , , 
 De Brun, De Brune, De Brunne,
 Broen, de Broen.

Équivalent(s) 
 Français :

Patronyme 
 Abraham de Bruyn (1540-1587), graveur et un éditeur brabançon ;
 Claude De Bruyn (1943-2020), personnalité de la sécurité routière en Belgique ;
 Cornelis De Bruyn (Corneille Le Brun, 1652-1727), dessinateur, peintre, voyageur néerlandais ; 
 Erik de Bruyn (1962-), réalisateur néerlandais ; 
 Guillaume de Bruyn, fonctionnaire bruxellois du  ; 
 Günter de Bruyn (1926-2020), écrivain allemand ;
 Gustave De Bruyn (1838- 1916), fondateur de la Faïencerie de Fives Lille;
 Léon de Bruyn (1838-1908), bourgmestre de la ville de Termonde ;
 Paul de Bruyn (1646-1719),  de Parc, de 1702 jusqu'à sa mort ;
 Piet De Bruyn (1968-), homme politique belge ;
 Prosper De Bruyn (1885-1955), syndicaliste et homme politique socialiste belge ;
 Willy De Bruyn (1914-1989), cycliste belge.

Référence

Voir aussi 
 Transformation de Lobry de Bruyn-van Ekenstein, en chimie des glucides

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais